

Лопатки — село, Леб'яжівський округ, Курганська область

Лопатки — село, Горностаївський район, Херсонська область